Schultzenstein är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Heinrich Schultz-Schultzenstein (1798–1871), tysk medicinare och botaniker
 Siegfried Schultzenstein (1881–1951), tysk jurist

Tyska efternamn